Killer Movie
 titolo originale del film Omicidio allo specchio